Pagenstecher può riferirsi a:

Alexander Pagenstecher (1828-1879), oculista tedesco
Arnold Pagenstecher (1837-1913), medico ed entomologo tedesco
Alexander Pagenstecher (1825-1889), medico e zoologo tedesco.